

Persone
 Alois Pfeiffer (1924-1987) – sindacalista e politico tedesco
 Carlotta Birch-Pfeiffer (1800-1868) – attrice teatrale e scrittrice tedesca
 Dedee Pfeiffer, vero nome di Dorothy D. Pfeiffer (1964) – attrice statunitense, sorella delle attrici Michelle Pfeiffer e Lori Pfeiffer
 Emil Pfeiffer (1846-1921) – medico tedesco
 Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961) – teosofo tedesco naturalizzato statunitense
 Franz Pfeiffer (1815-1868) – filologo svizzero
 Ida Pfeiffer, nata Reyer (1797-1858) – scrittrice ed esploratrice austriaca
 Johann Friedrich von Pfeiffer (1718-1787) – economista tedesco
 Josef Pfeiffer (...) – ex calciatore austriaco, di ruolo attaccante
 Luca Pfeiffer (1996) – calciatore tedesco
 Ludwig Karl Georg Pfeiffer (1805-1877) – botanico e patologo tedesco
 Michael Pfeiffer (1925-2018) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Michelle Pfeiffer (1958) – attrice statunitense
 Pancrazio Pfeiffer, al secolo Markus (1872-1945) – presbitero tedesco, superiore generale della Società del Divin Salvatore
 Patric Pfeiffer (1999) – calciatore tedesco, di origini ghanesi
 Paul Pfeiffer (1875-1951) – chimico tedesco
 Richard Pfeiffer (1858-1945) – biologo e docente tedesco
 Robert Henry Pfeiffer (1892-1958) – assiriologo statunitense
 Rudolf Pfeiffer (1889-1979) – filologo e docente tedesco
 Solea Pfeiffer (1994) – attrice teatrale statunitense
 Stefan Pfeiffer (1965) – ex nuotatore tedesco, specialista delle stile libero
 Yann Pfeiffer, conosciuto come Yanou (1974) – produttore discografico e disc jockey tedesco

Altro
 Angina di Pfeiffer, o mononucleosi infettiva – malattia infettiva virale